In 1986 werd het 46ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 23 februari tot 26 oktober. Flamengo werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Finaleronde

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui